Wantij bezeichnet

 eine Wasserstraße bei Dordrecht, siehe Wantij (Merwede)

Wantij ist der niederländische Ausdruck für Wattenhoch